NZM steht für:
 Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Neue Zeitschrift für Musik, von Robert Schumann gegründete Musikzeitschrift
 Mount Cook Airline (ICAO-Code), neuseeländische Fluggesellschaft

nzm steht für:
 Zeme (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Zeme-Naga-Sprachen in Nordost-Indien

Abkürzung